

Antroponímia 
 Roberto Carlos Braga (1941), cantant i compositor brasiler
 Roberto Carlos da Silva (1973), futbolista brasiler